Ben Foden – rugbista a 15 britannico
 Giles Foden – scrittore britannico
 Phil Foden – calciatore inglese